Die Liste der Kernkraftwerke enthält alle Kernkraftwerke weltweit, die zur kommerziellen Gewinnung elektrischer Energie genutzt werden. Es werden nicht nur die aktuell in Betrieb befindlichen Kraftwerke gelistet, sondern auch stillgelegte und solche, die im Bau sind. (Geplante Kernkraftwerke und solche, deren Bau endgültig eingestellt wurde, Forschungsreaktoren, Zwischenlager und Endlager sowie Wiederaufarbeitungsanlagen werden in der Liste kerntechnischer Anlagen aufgeführt.)

Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) sind 440 Reaktoren  mit einer installierten elektrischen Gesamtnettoleistung von rund 393,333 Gigawatt (GWe) in Betrieb, um elektrischen Strom zu erzeugen (Stand 7. September 2022). 53 Reaktoren befinden sich laut der IAEA im Bau, nachdem der Bau der 2 Blöcke in Lungmen / Taiwan 2015 eingestellt wurde, hat das Power Reactor Information System (PRIS) der IAEA dies für den 1. Januar 2021 zur Kenntnis genommen, am 24. Februar 2021 war Lungmen aus dem PRIS verschwunden. Mindestens 201 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettogesamtleistung von 97,049 GW wurden bis Januar 2022 aus verschiedenen Gründen außer Betrieb genommen.

Die Liste gibt, aufgeteilt nach Kontinenten und einzelnen Ländern, Informationen über den Namen oder die Bezeichnung des Kernkraftwerkes und des Reaktorblocks, den Typ des Reaktors, die Netto- und Bruttoleistung, wann er in Betrieb genommen beziehungsweise stillgelegt wurde und die erzeugte elektrische Energie seit der Inbetriebnahme. Des Weiteren existiert eine Liste der Kernreaktoren mit der höchsten Jahresproduktion.

Geschichte

Wichtige Entwicklungspunkte 
Am 26. Juni 1954 war das Kernkraftwerk Obninsk in der damaligen Sowjetunion das weltweit erste Kernkraftwerk, welches elektrische Energie in ein öffentliches Stromnetz lieferte.

Am 27. August 1956 ging als erstes kommerzielles Kernkraftwerk der Welt Calder Hall in Großbritannien mit einer Leistung von 50 MW ans Netz.

1973 ging im kasachischen Aqtau (damals Schewtschenko, UdSSR) der weltweit erste schnelle Brüter (BN-350) in Betrieb, der nicht zu Forschungszwecken benutzt wurde, sondern zur Energiegewinnung; er diente unter anderem zur Entsalzung von Meerwasser.

Nachdem das Kernkraftwerk Oldbury in Großbritannien, das am 7. November 1967 in Betrieb genommen wurde, Ende Februar 2012 vom Netz genommen wurde, gilt das Kernkraftwerk Beznau (Schweiz) mit dem am 1. September 1969 in Betrieb genommenen Block 1 als das älteste noch in Betrieb befindliche Kernkraftwerk der Welt.

Das im Langzeitstillstand befindliche Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa in Japan ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Nettogesamtleistung von 7.965 MW momentan die leistungsstärkste Nuklearenergiegewinnungsanlage der Welt.

Die beiden EPR des Kernkraftwerkes Taishan in China sind momentan mit einer Nettoleistung von jeweils 1.660 MW die leistungsstärksten Reaktorblöcke weltweit.

Wachstum der Erzeugungskapazität 
Nachdem die ersten zivilen Kernkraftwerke bereits in den 1950er Jahren in Betrieb gegangen waren und in den 1960er Jahren weitere Kraftwerksblöcke errichtet wurden, nahm die zivile Kernenergienutzung insbesondere zwischen 1970 und 1990 einen rapiden Aufschwung. Betrug die weltweite Stromerzeugungskapazität aus Kernenergie 1970 rund 16 GW, so stieg diese in den nächsten zwei Jahrzehnten bis 1990 auf 328 GW. Danach verlief die Entwicklung deutlich langsamer. 2005 betrug die installierte Leistung 369 GW, 2011 waren es 366 GW. Derzeit (Ende 2021) befinden sich offiziell 50 Kernkraftwerke im Bau, bei vielen dieser Reaktoren ist die Fertigstellung jedoch fraglich. So befinden sich 11 dieser Reaktorblöcke bereits seit den 1980er Jahren im Bau. 12 Anlagen sind in China in Bau.

Erklärung 
Name Nennt den Namen des Kernkraftwerks (teilweise mit Abkürzung).
Block Nennt die eventuelle Bezeichnung des Reaktorblocks (Nummer, Buchstabe).
Reaktortyp Beim Reaktortyp werden die verschiedenen Arten von Kernreaktoren angegeben (Nähere Angaben siehe auch unter Reaktortypen):
 ABWR, Fortgeschrittener Siedewasserreaktor, Siedewasserreaktor der 3. Generation (englisch: ABWR = Advanced Boiling Water Reactor)
 AGR, Fortgeschrittener gasgekühlter Graphitreaktor, Nachfolger des Magnox-Reaktors (englisch: AGR = Advanced Gas Cooled Graphite Reactor) → siehe auch: Liste der AGR
 CANDU-Reaktor, schwerwassermoderierter Druckröhren-Natururanreaktor → siehe auch: Liste der CANDU-Reaktoren
 CNP, Druckwasserreaktor chinesischer Bauart
 CPR, Druckwasserreaktor chinesischer Bauart (CPR = Chinese Pressurized Reactor)
 Druckröhrenreaktor (DRR) – (englisch: HWGCR = Heavy Water Moderated Reactor)
 Druckwasserreaktor (DWR), Untergruppe des Leichtwasserreaktors – (englisch: PWR = Pressurized Water Reactor)
 Vor-Konvoi – Druckwasserreaktor der Kraftwerk Union
 Konvoi – von der Kraftwerk Union weiterentwickelter Druckwasserreaktor der 3. Generation
 EPR – Druckwasserreaktor (englisch: Evolutionary Power Reactor)
 Heißdampfreaktor, Heißdampf-Siedewasserreaktor (HDR)
 Hochtemperaturreaktor (HTR) – (englisch: HTGR = High Temperature Gas Cooled Reactor)
 KLT-Reaktor, Druckwasserreaktor russischer Bauart für Schiffe
 Magnox-Reaktor, Gasgekühlter Graphitreaktor – (englisch: GCR = Gas Cooled Reactor)
 MKER, Mehrschlaufen-Druckröhrenreaktor – russ. МКЭР, Многопетлевой Канальный Энергетический – Nachfolger des RBMK
 PHWR, Druckschwerwasserreaktor – (englisch: Pressurized Heavy Water Reactor)
 RBMK, Graphitmoderierter wassergekühlter Siedewasser-Druckröhrenreaktor – (aus russ. РБМК Реактор Большой Мощности Канальный (Hochleistungs-Druckröhrenreaktor); englisch: LWGR = Light water graphite-moderated reactor) → siehe auch: Liste der RBMK
 Schneller Brutreaktor (SNR), Schneller Natriumgekühlter Reaktor – (englisch: FBR = Fast Breeder Reactor)
 Siedewasserreaktor (SWR), Untergruppe des Leichtwasserreaktors – (englisch: BWR = Boiling Water Reactor)
 UNGG-Reaktor, gasgekühlter Graphitreaktor
 WWER, Druckwasserreaktor russischer Bauart – (englisch: WWER = Water-Water Energetic Reactor) → siehe auch: Liste der WWER
Reaktormodell …
Status Gibt an, ob das Kernkraftwerk noch im Bau, in Betrieb oder stillgelegt ist.
Nettoleistung Die elektrische Nettoleistung des Reaktorblocks in Megawatt, die sich durch die Bruttoleistung abzüglich des Kraftwerkseigenverbrauchs von Neben- und Hilfsanlagen berechnet. Die Nettoleistung ist die maximale Leistung, die ins Netz eingespeist werden kann.
Bruttoleistung Die elektrische Bruttoleistung (Nennleistung) des Generators in Megawatt.
Aufschaltung Datum der Aufschaltung ist der Tag der ersten Einspeisung von elektrischer Energie ins Stromnetz („first grid connection“). Bei Kernkraftwerken, die sich noch im Bau befinden, wird in Klammern die geplante Inbetriebnahme angegeben.
Abschaltung Tag der Abschaltung des Kernkraftwerks. Bei Kraftwerken, die noch in Betrieb sind, wird in Klammern das Jahr der geplanten Abschaltung angegeben.
Einspeisung Gibt die bis zum angegebenen Jahr oder bis zur Abschaltung des Reaktors insgesamt ins Netz eingespeiste elektrische Energie an.

Die unterschiedlichen Kernkraftwerksstandorte jedes Landes sind abwechselnd in weiß und grau hinterlegt.
Mehrere Reaktorblöcke an einem Standort sind durch gemeinsame farbliche Hinterlegung gekennzeichnet.
Reaktorblöcke mit einem grünen Rahmen werden nicht im Power Reactor Information System der IAEO geführt.

Anmerkung Die Liste ist sortierbar. Durch Anklicken eines Spaltenkopfs wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten nacheinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Afrika 

In Afrika ist in einem Land ein Kernkraftwerk seit 1984 in Betrieb.

Ägypten 
In Ägypten ist der erste von vier geplanten Blöcken in El Dabaa 300 km nordwestlich von Kairo im Bau.

Südafrika 

In Südafrika ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken mit einer Nettogesamtleistung von 1.860 MW am Netz.

Die Kernenergie hat in Südafrika einen Anteil von knapp sechs Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Südamerika 
In Südamerika sind in zwei Ländern drei Kernkraftwerke mit fünf Reaktorblöcken mit einer installierten Nettogesamtleistung von 3.511 MW am Netz. Ein Reaktorblock mit einer Nettoleistung von 1.245 MW ist im Bau.

Argentinien 
In Argentinien sind an zwei Standorten insgesamt drei Reaktorblöcke mit einer Nettogesamtleistung von 1.641 MW am Netz. Die Kernenergie hatte 2021 in Argentinien einen Anteil von gut 7 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Brasilien 
In Brasilien ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken mit einer Nettogesamtleistung von 1.884 MW am Netz. Ein weiterer Reaktorblock mit einer Nettoleistung von 1.245 MW ist im Bau.

Die Kernenergie hat in Brasilien einen Anteil von knapp drei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste kerntechnischer Anlagen
 Liste der RBMK
 Liste der WWER
 Liste der CANDU-Reaktoren
 Liste der AGR
 Liste der leistungsstärksten Kernreaktoren
 Liste der größten Kernenergieanlagen
 Kernenergie nach Ländern

Weblinks 
 Internationale Atomenergieorganisation
 Kernkraftwerke in Deutschland und weltweit
 Reactor Database bei World Nuclear Association (WNA)

Einzelnachweise 

!